Face the Music si può riferire a:
 Face the Music – album dell'Electric Light Orchestra del 1975
 Face the Music – album dei New Kids on the Block del 1994
 Face the Music – album dei Melody Club del 2004
 Face the Music – album di Avant del 2013
 Face the Music – album di Sinne Eeg del 2014
 Face the Music – EP dei Marianas Trench del 2013
 Face the Music – album dei Burning Rain del 2019